Амин има више значења:

 Амин (религија), израз у религији
 Амин (хемија), органско једињење азота